Gravilha pode referir-se a:
 Seixo — seixos pequenos encontrados em cursos de água;
 Brita — brita miúda utilizada na preparação de pavimentos asfálticos (britas das classes 0-2).

Desambiguação